Goodricke steht für Folgendes:
 John Goodricke (1764–1786), großbritannischer Astronom
 (3116) Goodricke, Asteroid des inneren Hauptgürtels